Ла-Вев (Марна) Ла-Вев (фр. La Veuve) — муніципалітет у Франції, в регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Вев (вірменська літера) Վ, վ (вев, вірм. վեվ) — тридцята літера вірменської абетки.
 Вев (фр. Veuves) — муніципалітет у Франції, в регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.